Николай Иванович Троицкий (14 апреля 1851, село Богатищево-Подлесное Каширского уезда Тульской губернии — 24 сентября 1920, Тула) — русский богослов и духовный писатель, археолог, краевед, собиратель древностей, публицист, создатель первого музея Тульской губернии «Палата древностей» (1886).

Биография 
Родился 14 апреля 1851 года в семье дьячка с. Богатищево-Подлесное Каширского уезда. По территориальной принадлежности начал своё обучение в Венёвском духовном училище. После смерти отца был переведён на учёбу в Тулу, где окончил духовные училище и семинарию (1872).

В 1876 окончил Московскую духовную академию и начал преподавать в Костромской духовной семинарии. В 1877 году избран членом-корреспондентом, а в 1885 — действительным членом Императорского Московского археологического общества. В 1878 году защитил диссертацию на звание магистра богословия.

С 1879 года преподаватель в Тульской духовной семинарии и женском епархиальном училище до своего выхода в отставку в 1914.

В 1881 году руководитель первых научных раскопок в Тульской губернии. В 1884, 1886 и 1887 годах предпринял три исследовательские поездки в район исторического Куликова поля, по результатам которых подготовил доклад «Берега реки Непрядвы в историко-археологическом отношении», заслушанный на VII Археологическом съезде в августе 1887 года в Ярославле. Именно там впервые были подняты вопросы древней истории и археологии Куликова поля.

В 1881—1908 годах участник V-ХIV Всероссийских археологических съездов и XI Международного конгресса по доисторической археологии и антропологии (1892),

С 1885 года основатель и заведующий первым в России Тульским епархиальным древлехранилищем — общедоступной Палатой древностей, член Рязанской, Орловской, Калужской учёных архивных комиссий, Комитета для составления историко-статистического описания Тульской епархии и Тульского губернского статистического комитета.

С 1898 года создатель и старшина Историко-археологического товарищества.

С 1906 года почётный член Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины, статский советник.

В 1909 году избирается в члены Таврической учёной архивной комиссии.

С 1911 член Куликовского комитета по строительству храма Сергия Радонежского на Куликовом поле.

В 1913 году один из инициаторов создания Тульской архивной комиссии, однако не вошёл в неё из-за несогласия с уставом.

В 1917 году товарищ председателя чрезвычайного епархиального съезда духовенства и мирян, член Поместного Собора Православной Российской Церкви по избранию как мирянин от Тульской епархии, участвовал в 1-2-й сессиях, член II, VII, XII, XV отделов.

В 1918 году член Тульского епархиального совета, организатор публичных лекций по истории тульского края при художественно-историческом музее.

В 1919, работая в музейном подотделе Тульского губернского отдела народного образования, начал составлять конспект для справочника по археологии тульского края.

В последние годы жизни собирал материал по фольклору Тульской губернии. Отмечал трудности подобных исследований: «Трудно не столько собирать произведения народного творчества, сколько распознавать, что принадлежит собственно тульскому населению и что им заимствовано». Делал попытки собирать материал для словаря замечательных людей тульского края, особенно его интересовал род Хомяковых.

Скончался 24 сентября 1920 года в Туле и был похоронен на Всехсвятском кладбище. Могила в настоящее время утерена.

Память 
2 ноября 2006, в год 155-летия со дня рождения Н. И. Троицкого, на доме в Туле, где он жил много лет, была торжественно открыта памятная доска.

Библиография

Богословские труды 
 О происхождении первых трех канонических Евангелий. Кострома, 1878.
 Русская библейская наука и её современная задача; Воспоминание о протоиерее Александре Васильевиче Горском; Свидетельство Иоанна Предтечи о первенстве бытия и служения Мессии // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1878; 1881. № 7; 1883. № 11.
 Митрополит Филарет как истолкователь Священного Писания // Сборник, изданный Обществом любителей духовного просвещения, по случаю празднования столетнего юбилея со дня рождения Филарета, митрополита Московского. Т. 2. М., 1883.
 Книга Иова. Последовательное изъяснение. Ч. 1-3. Тула, 1880—1885.
 Святые пророки Ветхого завета. Последовательное изъяснение славянского текста. Т. 1. Книга пророка Исаии. Вып. 1-4. Т. 2. Книга пророка Иеремии. Плач Иеремиев. Тула, 1889—1899.
 Псалтирь. Последовательное изъяснение славянского текста. Тула, 1904—1908.
 Книга пророка Варуха. Последовательное изъяснение славянского текста. Тула, 1912.

Историко-археологические труды 
 Памятники Знаменского монастыря в Курске // Курские ЕВ. 1884. № 10-11.
 Церковно-археологические памятники, хранящиеся, в ризнице Тульского архиерейского дома // Тульские ЕВ. 1885. № 16-20.
 Берега реки Непрядвы в историко-археологическом отношении. Тула, 1887.
 Ископаемые останки мамонта и лося послеледниковой фауны по Тульской губ. // Труды V-го Археологического съезда в Тифлисе. М., 1887.
 Материалы для историко-статистического описания Тульской губернии. Тула, 1888.
 О влиянии христианства на жизнь русского народа. Тула, 1888.
 Народное сказание об архистратиге Михаиле. Тула, 1899.
 Успенская церковь в с. Ревякине-Грызлове // Тульские ЕВ. 1889.
 Следы язычества на пространстве между верховьями рек Оки и Дона; Песнь Песней во фресках Тульского Успенского собора; Тульский Богородичный общежительный мужской монастырь, что в Щеглове // Памятная книжка Тульской губ. Тула, 1893, 1895, 1897.
 Следы язычества на пространстве между верховьями рек Оки и Дона // Памятная кн. Тульской губернии на 1893 г. Тула, 1893.
 Венёвский Богоявленский (упразднённый) монастырь и его достопримечательности // Тульские епархиальные ведомости, 1895, 16-31 авг., 1-15 сент., № 16-17.
 О городе Обояни и его соборном храме // Археологические известия и заметки. 1895. № 7-8.
 Лицевые вериги и их значение; Тульское епархиальное древлехранилище. Судьба его с 1885 по 1897 гг.; Влияние космологии на иконографию византийского купола // Там же. 1897. № 10, 19; 1898. № 9.
 За Венёв монастырь // Тульские губернские ведомости. 1897. № 217.
 Село Городище. Тула, 1897.
 Об иконном писании. Тула, 1897.
 Село Городище — древний город Лопасня монастырь св. Николая Чудотворца четырех церквей // Памятная кн. Тул. губ. на 1898 г. Тула, 1898.
 Городище при с. Поречье Одоевского уезда Тульской губернии // Тульские епархиальные ведомости. 1898. 15 июля, № 14.
 Обращение сиро-халдейских несториан к Православной Церкви. Тула, 1898.
 Курская чудотворная икона знамения Божией Матери. Тула, 1898.
 Сто лет бытия Тульской епархии с 1799 по 1899 гг. Тула, 1899.
 Городище при с. Поречье Одоевского у. Тульской губ..
 Народное сказание об Архистратиге Михаиле // Тульская старина. 1899. № 1, 3.
 Памятование об историческом прошлом в деле школьного воспитания // Тульская старина. 1901. № 7.
 Открытые письма за Атлантической океан // Вера и Церковь. 1899. № 10; 1900. № 10; 1901. № 3-4; 1903. № 2.
 Кто он? (Моя встреча с графом Л. Н. Толстым) // Там же. 1903. № 1.
 Sine injuria; Памяти Ал. Н. Смирницкого;Священный образ великого воспитателя. Приветствие инспектору Тульской ДС Ив. Ф. Перову; Служба — крест, а труд — радость; Два предстоящих знаменательных торжества; Священной памяти преподобного Макария Жабынского; Награда кротости; Благодарность детей и благодарность детям; Церковная школа // Тульские ЕВ. 1901—1903.
 Древнейший храм Херсонеса Таврического по раскопкам последнего времени // Южный край. 1902.
 Прииди и виждь. Тула, 1902.
 Плач пленных иудеев. Тула, 1902.
 Бесценное благо духовной школы. Тула, 1902.
 Два знаменательных торжества; Памяти Ал. Н. Смирницкого; Ответ профессора Рудольфа Вирхова Тульскому историко-археологическому товариществу; Архистратиг Михаил // Тульская старина. 1902. № 9, 11-12.
 О развитии садоводства // Отчет о деятельности Тульского отдела Российского общества садоводства за 1901 год. Тула, 1903.
 Куликовская победа // Тульские епархиальные ведомости, 1903, 1 окт., № 18-19; Тульская старина, 1904, № 4.
 Березовское городище и древний удельный город Волконеск. Тула, 1904.
 А. С. Хомяков как мыслитель // Тульские ЕВ. 1904. № 9.
 Русский народный идеал. М., 1906.
 Артосная панагия молдавского воеводы и господаря Стефана Томши, 1623 года // Древности. Труды Московского археологического общества. 1907. Т. 21. Вып. 2.
 Сергиевский кафедральный собор в гор. Курске; Человек и животные // Курские ЕВ. 1907. № 31-32.
 Крест Христов — щит от соблазнов. По поводу «юбилея» гр. Л. Н. Толстого. Тула, 1908.
 Село Просек (Макарьевского у. Нижегородской губ.); Византийская нумизматика как источник по истории христианской иконографии // Труды III Областного историко-археологического съезда. Владимир, 1908.
 Триединство Божества: Историко-археологическое исследование по памятникам всеобщей истории искусства. (Сообщение на XIV Всероссийском археологическом съезде в г. Чернигове). Изд. 2-е, испр. и доп. Тула, Тип. Е. И. Дружининой, 1909.
 Одоевский Анастасов Богородице-Рождественский монастырь. Тула, 1910.
 Село Татево: Летописный очерк. Тула, 1910.
 Село Татево Тульского уезда // Тульские епархиальные ведомости, 1910, 1 дек., № 45.
 Тульский Успенский женский монастырь. Тула, 1913.
 Песнь Песней во фресках Тульского Успенского собора // Светильник, 1914. № 8.
 Село Богучарово — родина А. С. Хомякова. Тула, 1914.
 Песнь Песней во фресках Тульского Успенского собора // Светильник. 1914. № 8.
 Из внутреннего быта студентов Московской духовной академии через 10 лет ее пребывания в Троице-Сергиевой лавре // БВ. 1914. № 10/11.
 Новосильская икона св. Николая «Доброго» // Светильник. 1915. С. 74-88.
 «Великий писатель земли Русской», или Правда о «двух стариках» // Миссионерский сборник. 1915. № 11.
 «Великий писатель земли Русской», или Покушение на науку с негодными средствами // Миссионерский сборник. 1916. № 10/11.
 Тульская епархиальная палата древностей // Тульские ЕВ. 1917. № 13-16.

Переиздания трудов 
  (Текст переиздан с сокращениями)
  (Репринтное воспроизведение текста доклада на VII Археологическом съезде 1887 г.)
  (в пер.)

Примечания

Литература 
 Тарасов Н. П. Личные фонды и коллекции историков — краеведов в Государственном архиве Тульской области // Учён. зап. кафедры истории Тульского гос. пед. ин-та им. Л. Н. Толстого. Вып. 2. Тула. 1969.
 
  (в пер.)
  (обл.)
 
 Горбачева А. С. Николай Иванович Троицкий: жизнь в служении Церкви и Отечеству // Духовный арсенал. 2021. — № 3 (5). — С. 17-67
 Присенко Г. П. Развитие провинциальной социокультурной среды во второй половине XIX — начале XX в.: Н. И. Троицкий — редактор и автор статей журнала «Тульские епархиальные ведомости» // Духовный арсенал. 2021. — № 3 (5). — C. 68-92
 Мраморнов А. И.  О работе Николая Ивановича Троицкого на Всероссийском Поместном Соборе 1917—1918 гг. // Духовный арсенал. 2021. — № 3 (5). — C. 103—113
 Филофей (Артюшин), иером. Н. И. Троицкий как библеист и его вклад в изучение синоптической проблемы // Духовный арсенал. 2021. — № 3 (5). — С. 172—180
 Наумов А. Н. Н. И. Троицкий и археологическое наследие Тульского края // Духовный арсенал. 2021. — № 3 (5). — С. 181—191

Ссылки 
 Венёвский уезд — Исторические личности — Троицкий Николай Иванович
 Портал Тулы и Тульской области — Николай Иванович Троицкий
 Персоналии — Исследователи Куликова поля 
 Первый тульский музей: к 125-летию Тульской Палаты древностей (епархиального древлехранилища)

Персоналии по алфавиту
Археологи по алфавиту
Богословы по алфавиту
Православные богословы
Краеведы России
Краеведы Тулы
Выпускники Тульского духовного училища
Выпускники Тульской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Члены Таврической учёной архивной комиссии